Капинос (, ) — украинская фамилия, означающая "посуда для сбора воды". Известные носители:
 Капинос, Александр Анатольевич (псевдоним «Кремень»; 1984—2014) — украинский фермер, общественный активист, член партии ВО «Свобода», погибший на Евромайдане, Герой Украины.
 Капинос, Василий Максимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор технических наук, профессор. 
 Капинос, Инна Анатольевна (род. 1964) — советская и украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины.
 Капинос, Том (род. 1969) — американский телевизионный исполнительный продюсер и телесценарист, известный прежде всего своим сериалом Californication.